Августиновский сельский совет () — входит в состав
Запорожского района 
Запорожской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Августиновка.

Населённые пункты совета 
 
 с. Августиновка 
 пос. Отрадное 
 с. Ивангород 
 с. Лемешинское 
 с. Приветное 
 с. Свитанок 
 с. Новоселище

Примечания